El nombre Riss puede hacer referencia a:

Personas 
 Riss, seudónimo del historietista Laurent Sourisseau;
 François Riss, pintor (1804–1886);
 Hermine Riss, austriaca premio Justos entre las Naciones (*1903); 
 Egon Riss, arquitecto austriaco (1901–1964);

Otros  
 Glaciación de Riss, periodo climático;
 Riss, afluente del río Danubio;
 Lago Riss, lago canadiense